Robert Galbraith kan syfta på:

Robert J. Galbraith, kanadensisk fotograf och journalist
Robert Galbraith (Medal of Honor)
Robert Leslie Thomas Galbraith (1841–1924), kanadensisk politiker
Robert Galbraith (domare)
Robert Galbraith, pseudonym för J.K. Rowling

Se även
Robert Galbraith Heath, Amerikansk psykiatriker